La 2. Fußball-Bundesliga 1995-1996 è stata la ventiduesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. È terminata con la promozione in Bundesliga di Bochum, che ha vinto il torneo, più Arminia Bielefeld e Duisburg.

Capocannoniere del torneo è stato Fritz Walter dell'Arminia Bielefeld con 21 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1996-1997.
      Retrocessi in Regionalliga 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bochum (21)
 Maggior numero di pareggi: Meppen, Wolfsburg (14)
 Maggior numero di sconfitte: Wattenscheid (19)
 Minor numero di vittorie: Wattenscheid (8)
 Minor numero di pareggi: Zwickau (4)
 Minor numero di sconfitte: Bochum (7)
 Miglior attacco: Bochum (68 gol fatti)
 Peggior attacco: Norimberga (33 gol fatti)
 Miglior difesa: Bochum (30 gol subiti)
 Peggior difesa: Wattenscheid (57 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bochum (+38)
 Peggior differenza reti: Wattenscheid (-19)
 Miglior serie positiva: Wolfsburg (14, 21ª-34ª)
 Peggior serie negativa: Wattenscheid (5, 1ª-5ª) , Chemnitz (5, 29ª-33ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: VfB Lipsia (5, 6ª-10ª)
Partite
 Più gol (8):
Mannheim-Arminia Bielefeld 3-5, 27 ottobre 1995
 Maggior scarto di gol (6): Fortuna Colonia-Carl Zeiss Jena 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 41 gol nella 30ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 14 gol nella 5ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 10ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Herbert Fandel (10)
 Helmut Fleischer (9)
 Ralf Hilmes (9)
 Uwe Kemmling (9)
 Jörg Keßler (9)
 Franz-Xaver Wack (9)
 Volker Wezel (9)
 Carsten Byernetzky (8)
 Heinz-Dieter Casper (8)
 Holger Dehmelt (8)
 Norbert Dörr (8)
 Kurt Ertl (8)
 Günther Frey (8)
 Jörg Friedrichs (8)
 Wolfgang Friedrichs (8)
 Norbert Haupt (8)
 Torsten Koop (8)
 Thomas Leimert (8)
 Michael Prengel (8)
 Detlef Schütz (8)
 Michael Weiner (8)
 Olaf Blumenstein (7)
 Bernd Domurat (7)
 Volkmar Fischer (7)
 Frank Gettke (7)
 Bernd Hauer (7)
 Jörg Hotop (7)
 Peter Müller (arbitro) (7)

 Manfred Schmidt (7)
 Thomas Rüdiger (6)
 Hans-Peter Best (4)
 Winfried Buchhart (4)
 Günther Habermann (4)
 Jürgen Jansen (4)
 Hans-Jürgen Kasper (4)
 Hans Scheuerer (4)
 Rainer Werthmann (4)
 Alfons Berg (3)
 Georg Dardenne (3)
 Frank Fleske (3)
 Lutz-Michael Fröhlich (3)
 Bernd Heynemann (3)
 Michael Malbranc (3)
 Lutz Pohlmann (3)
 Lutz Wagner (3)
 Bernhard Zerr (3)
 Hermann Albrecht (2)
 Jürgen Aust (2)
 Hellmut Krug (2)
 Markus Merk (2)
 Hartmut Strampe (2)
 Burkard Hufgard (1)
 Edgar Steinborn (1)
 Hans-Jürgen Weber (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995-1996